Кхаммам:

 Кхаммам — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
  Кхаммам — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.